Czebarkul – miasto w Rosji
 Czebarkul – jezioro w Rosji
 Czebarkul – meteoryt odnaleziony 17 lutego 2013 pod upadku meteoroidu 15 lutego 2013